Konstanty – imię, polski odpowiednik imienia Constantine
 Constantine – król Dalriady 781–820
 Kevin Constantine – amerykański hokeista, trener
 Peter Constantine – brytyjski i amerykański tłumacz literacki
 John Constantine – główny bohater komiksu Hellblazer
 Constantine – film stworzony na podstawie komiksu Hellblazer
 Constantine – gra komputerowa oparta na filmie Constantine
 Constantine – serial na  podstawie komiksu Hellblazer
 Constantine – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Constantine (ang. Constantine Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Konstantyna (Constantine) – miasto w Algierii
 Konstantyna (Constantine) – prowincja w Algierii
W Wielkiej Brytanii:
 Constantine – miejscowość w Kornwalii (Anglia)

fi:Konstantinus